

Personnalités 
 Quintus Roscius Gallus, acteur romain ;
 Caius Asinius Gallus, consul romain en  ;
 Lucius Cossonius Gallus (fl.  117- 119), homme politique de l'Empire romain.
 Caius Cornelius Gallus, premier préfet d'Égypte romain, auteur de poèmes élégiaques ; 
 Caius Aelius Gallus, second préfet d'Égypte ;
 Trébonien Galle (Trebonianus Gallus), empereur romain  
 Constantius Gallus, césar romain ; 
 Saint Gall ou Gallus, saint irlandais, évangélisateur de la Suisse ;
 Gallus, évêque de Valence, participe au concile d'Orléans de 549 ;
 Gallus Anonymus, chroniqueur polonais du  ou  ;
 Nicolaus Gallus, réformateur luthérien ;
 Jacobus Gallus, compositeur tchèque.
 Gallus, pseudo du docteur Arthur de Bonnard (1805-1875), utopiste, disciple de Charles Fourier, auteur de La Marmite libératrice.

Latin 
 Gallus, mot latin pour les habitants de la Gaule ;
 Gallus, mot latin pour coq ;
 Galles (Gallus en latin), prêtres eunuques de Cybèle.

Biologie 
 Gallus, genre d'oiseau dont fait partie le poulet (gallus gallus).

Toponymie 
 Gallus, quartier de Francfort-sur-le-Main ;
 Gallus, rivière de Galatie.